Funahashi se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Akio Funahashi
 Katsuyuki Funahashi